En la mitología griega, el nombre Antíope (Ἀντιόπη) puede hacer referencia a:

 Antíope, una hija del rey Nicteo de Tebas y de Polixo o, según otras versiones, del río Asopo;
 Antíope, una reina de las amazonas, hija de Ares y hermana de Hipólita y Melanipa;
 Antíope, una hija de Pilaón también llamada Antíoque, quien con su marido Éurito, rey de Ecalia, fue madre de Dideón, Toxeo, Yole y de dos de los argonautas: Ificles y Clitio;
 Antíope, una hija de Eolo amante de Poseidón, con quien tuvo a Beoto y a Heleno;
 Antíope, una hija de Tespio y Megamede, tuvo un hijo con Heracles llamado Alopio;
 Antíope o Argíope, mujer de Agénor rey de Tiro, más conocida como Telefasa.
 Antiope personaje de DC Comics basado en la Amazona Antíope de la Mitología griega.
El nombre Antíope también puede hacer referencia a:
 (90) Antiope, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Nymphalis antiopa, una mariposa.

Enlaces externos